Slovo Jiřice má více významů:

 Jiřice (pták) – již poněkud archaické synonymum pro konopku (drobného pěnkavovitého pěvce)

Název Jiřice nese více sídel:
 Jiřice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Jiřice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Jiřice (Řendějov) – část obce Řendějov v okrese Kutná Hora
 Jiřice (Kostelec nad Labem) – část obce Kostelec nad Labem v okrese Mělník
 Jiřice (okres Český Krumlov) – zaniklá obec v Novohradských horách

 Jiřice u Miroslavi – obec v okrese Znojmo
 Jiřice u Moravských Budějovic – obec v okrese Znojmo

Reference

Externí odkazy